Étienne Hirsch peut désigner :
 Étienne Hirsch (1901-1994), ingénieur, résistant et haut fonctionnaire français ;
 Étienne Hirsch (né en 1958), neurobiologiste français, universitaire et directeur de recherche au CNRS.